Blubuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blubuk, Brebes, by, Jawa Tengah, 
 Blubuk, Tegal, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar